Kanal 4  steht für:
 Kanal 4 (Dänemark), dänischer Fernsehsender
 Kanal 4 (Mazedonien), mazedonischer Radiosender
 Kanal 4 (Nordrhein-Westfalen), ehemaliger Fernsehsender aus Köln